Baryonychinae é um clado extinto ou subfamília de espinossaurídeos do Cretáceo Inferior (Valanginiano-Albiano) da Grã-Bretanha, Portugal e Níger. Em 2021, consistia em seis gêneros: Ceratosuchops, Cristatusaurus, Riparovenator, Suchomimus, Suchosaurus e Baryonyx, o gênero nominal. O clado foi nomeado por Charig & Milner em 1998 e definido por Holtz et al. em 2004 como todos os taxa mais intimamente relacionados com Baryonyx walkeri do que com Spinosaurus aegyptiacus.

Os membros deste clado eram grandes predadores bípedes com crânios alongados semelhantes a crocodilos e pontas da mandíbula inferior que se espalhavam em rosetas com dentes cônicos, muitas vezes não serrilhados, e um entalhe pré-maxilar distinto. Eles possuíam membros anteriores robustos que suportavam mãos de três dedos com uma garra alargada do primeiro dedo, à qual o nome da subfamília se refere indiretamente. Os membros deste grupo, ao contrário dos Spinosaurinae mais derivados, ostentavam apenas velas baixas ou nenhuma.

Descrição

Embora estes dinossauros fossem, em média, menores do que os espinossaurídeos mais avançados, eles ainda eram decentemente grandes em comparação com os terópodes em geral. Os membros menores, Ceratosuchops e Riparovenator, são estimados em 8–9 m, com peso médio de 1,4-2 toneladas, enquanto o maior membro, Suchomimus, é estimado em 9,5–11 m em comprimento e 3-4,7 toneladas de peso. Os membros desta subfamília, como outros espinossaurídeos, ostentavam membros anteriores robustos com mãos grandes e com três garras. No entanto, ao contrário dos espinossauros mais derivados, esses animais possuíam velas pequenas, como em Suchomimus, Riparovenator e Ceratosuchops (para os dois últimos, as velas foram assumidas a julgar por sua posição filogenética); alguns com apenas as vértebras de a região sacral sendo alongada, ou nenhuma, como em Baryonyx.

Crânio

Como a maioria dos outros espinossaurídeos, os membros de Baryonychinae tinham um crânio muito alongado em comparação com outros terópodes. Além disso, mesmo em comparação com os espinossauros, seus crânios eram longos. Talvez o crânio mais alongado proporcionalmente pertença a Suchomimus. Em seu crânio era especialmente muito crocodiliano, tendo pouca ou nenhuma concavidade ou convexidade da frente (pré-maxilas) para trás (parietais) do crânio, ao contrário dos espinossauros e da maioria dos outros terópodes. Os dinossauros deste clado possuem fenestras antorbitais reduzidas em comparação com outros terópodes, com a maior parte do focinho frontal sendo osso sólido formado pelas pré-maxilas e maxilas. As pontas das pré-maxilas foram expandidas em uma "roseta terminal" segurando dentes alargados e recurvados. Atrás dessas expansões, os membros deste clado apresentavam um complexo de fenda subnarial onde os dentes dentários se encaixam e, mais posteriormente, uma fenda dentária que os grandes dentes maxilares anteriores recuavam. Esses animais também apresentavam cristas pré-maxilares estreitas e reduzidas..

Classificação
A subfamília Baryonychinae foi nomeada pela primeira vez implicitamente em 1986 por Alan J. Charig e Angela Milner quando nomearam a família "Baryonychidae" para incluir Baryonyx. Aqueles que nomeiam famílias são considerados os autores nominais das subfamílias também. A família Baryonychidae foi invalidada quando se descobriu que Baryonyx era um espinossaurídeo.

Em 1998, o Cristatusaurus recém-descrito foi concordado em estar intimamente relacionado, se não idêntico, ao Baryonyx por Charig & Milner, 1986 e 1997, Sereno, 1998,  e Rauhut, 2003.
Mais tarde, em 1998, Sereno et al. descreveu o gênero Suchomimus e o colocou em Baryonychinae junto com Baryonyx. Eles definiram as características distintivas do clado como "numerosos dentes serrilhados de tamanho pequeno no dentário atrás da roseta terminal e vértebras dorsais anteriores profundamente quilhadas". Em 2002, a conclusão foi que a subfamília continha os gêneros Baryonyx, Cristausaurus, Suchomimus e Suchosaurus. O clado foi filogeneticamente definido por Holtz et. al. como todos os taxa mais intimamente relacionados com Baryonyx walkeri do que com Spinosaurus aegyptiacus.

Na descrição de 2012 do Ichthyovenator, Allain et al. descobriu que pertence a esta subfamília, embora quase todos os estudos subsequentes tenham encontrado o contrário, colocando-o em Spinosaurinae.

Até 2021, com Cristatussaurus e Suchosaurus sendo considerados muito incompletos e duvidosos, apenas os géneros Suchomimus e Baryonyx foram incluídos nas análises filogenéticas, quase sempre encontrando-os como gêneros irmãos em Baryonychinae, como na análise realizada por Arden et al. em 2018, mostrado abaixo.

Em 2021, Chris Barker, Hone, Darren Naish, Andrea Cau, Lockwood, Foster, Clarkin, Schneider e Gostling descreveram duas novas espécies de espinossaurídeos, Ceratosuchops inferodios e Riparovenator milnerae, e as colocaram bem em Baryonychinae. Na inclusão, adicionaram um novo clado dentro da subfamília, Ceratosuchopsini, para abarcar os gêneros e também consideraram Suchomimus como parte do grupo, com base em algumas sinapomorfias. A proposição desta análise filogenética segue no cladograma a seguir.

Spinosauridae
Megalosauroidea
Dinossauros do Cretáceo